Tago Mago bezeichnet:

 Tago Mago (Album), ein Album der Rockgruppe Can
 Tago Mago (Film), einen Fernsehfilm des Regisseurs Jonatan Briel

Siehe auch:
 Tagomago, eine Baleareninsel bei Ibiza